1-й выпуск  Тура Пекина — шоссейной многодневной велогонки по дорогам  Китая в окрестностях её столицы Пекина. Гонка прошла с 5 по 9 октября 2011 года в рамках Мирового тура UCI 2011. Все этапы после пролога завершились групповыми спринтами без бонификаций, поэтому победитель первого этапа немец Тони Мартин, двумя неделями ранее ставший чемпионом мира в этой дисциплине, выиграл и общий зачёт.

Участники 
На старт вышли гонщики 18 команд с лицензиями UCI ProTeam, обязанных участвовать в этой гонке. Кроме них в соревнованиях приняли участие спортсмены китайской национальной сборной. Большинство команд не прислали в Азию лучших гонщиков, так как в это же время проходила гонка Париж — Тур, более престижная, хотя и имеющая низшую категорию; также через неделю стартовала монументальная классика Джиро ди Ломбардия, к которой удобнее готовиться в Европе. Своих лидеров в Пекине выставили некоторые команды-аутсайдеры Мирового тура, которые могли лишиться лицензий по окончании сезона.

Маршрут 
Тур Пекина 2011 состоял из 5 этапов, первым из которых была гонкой с раздельным стартом на 11,3 километра в центре города. Первую треть следующего этапа пелотон ехал в Мэньтоугоу, где преодолел 3 круга по 21-километровому кольцу. Третий этап стал единственным горным, хотя последние 12 километров были спуском: по дороге на север в Яньцин гонщиков ожидали 3 вершины не встречающейся на других этапах 1-й категории. Вторая половина следующего этапа в основном шла под гору к Олимпийскому аквапарку Шуньи. Плоский последний этап также прошёл в центре Пекина, в конце гонщики 12 раз проехали вокруг уже знакомого им Пекинского национального стадиона «Птичьего гнезда».

Ход Гонки

Этап 1
Целью создания гонки декларировалась популяризация велоспорта в Китае, однако на протяжении 1-го этапа за гонкой наблюдали только работники китайских спецслужб, охранявшие маршрут. Организаторы согнали детей на маленькую трибуну за 100 метров до финиша, где те визжали и махали китайскими флажками при виде финиширующего гонщика. Стартовая и финишная зона также были непривычно безлюдными для соревнований такого уровня. Команды решили не усложнять логистику и не привезли велосипеды для разделки. Новоиспечённый чемпион мира Тони Мартин стартовал последним и уверенно выиграл этап. 17 секунд ему проиграл Дэвид Миллар, за которым расположились трое других британцев из . Немец облачился в красную майку лидера, сложно отличимую от формы китайской сборной.

Этап 2
Бо́льшую часть 2-го этапа пелотон возглавляла команда Мартина, . Она контролировала отрывы, и лишь на последних километрах, когда начались перестроения, отошла в тень. Финишные километры представляли собой широкое шоссе без поворотов. Лучше всех на финише сработала , чей грегари развёз Хайнриха Хаусслера. Денис Галимзянов успешно снялся с колеса австралийского немца, но проиграл ему пару сантиметров. В общем зачёте изменений не произошло, Томас де Гендт стал первым обладателем гороховой майки лучшего горняка.

Этап 3
Хотя 3-й этап был горным, первые 50 гонщиков финишировали вместе. Отрыв из семи человек был настигнут пелотоном на предпоследней вершине, и с того момента ни одному отрыву не удавалось уехать более чем на 15 секунд. Регулярно выпадавший в горах Вуэльты Испании Мартин на этот раз успешно сидел на колёсах своих помощников, возглавлявших пелотон. Лучшим горняком верхний части общего зачёта был второй призёр той же Вуэльты Крис Фрум, незадолго до вершины последнего подъёма уехавший в отрыв вместе с ирландцами Николасом Рочем и Филипом Дейнаном. На спуске их преимущество медленно сокращалось; последний километр отрыв возглавлял Фрум, но опередить лучших спринтеров основной группы ему удалось всего на метр. Этап выиграл спринтовавший первым Роч, Дейнан не сумел успешно сняться с его колеса. Единственным изменением в первой десятке общего зачёта стал вылет оттуда Алекса Доусетта, проигравшего пелотону 8 минут. Спринтерскую классификацию возглавил Фрум, горную — Игор Антон. Во время прохождения отметки «10 километров до финиша» поток воздуха от лопастей телевизионного вертолёта сорвал рекламные щиты вдоль дороги, повалившие Янника Эйссена из , после чего на бельгийца наехал телевизионной мотоцикл, сломав ему челюсть.

Этап 4
На 4-м этапе, последнем с категорийными подъёмами, пелотон снова не распался. 6 гонщиков, уехавших в ранний отрыв, были настигнуты за 9 километров до финиша. В их числе не было никого из лидеров горного зачёта, и Антон обеспечил себе титул лучшего горняка. На финише голова пелотона разомкнулась по центру, и разгонявшийся слева поезд  оказался быстрее правой части из гонщиков  и . Первым финишировал Элиа Вивиани, за ним Петер Саган. Ставший 4-м Галимзянов с минимальным отрывом возглавил спринтерскую классификацию; в общем зачёте изменений не произошло.

Этап 5
Последний этап был самым плоским, а потому практически не мог закончиться чем-то кроме группового спринта; отрыв из трёх человек был настигнут на предпоследнем 8-километровом круге. На последнем километре снова лучше всех сработала , выстроившая поезд из 4-х человек с Вивиани на колесе у Сагана. Однако на колесо итальянца сел Галимзянов, легко уехавший от него на последней сотне метров. Россиянин одержал первую победу на гонка Мирового Тура, и стал первым победителем очковой классификации китайской гонки. В общем зачёте изменений не произошло, Мартин выиграл вторую в сезоне элитную многодневку после Париж — Ницца. Лучшим молодым гонщиком стал Бенджамин Кинг, возглавивший молодёжный зачёт после провала Доусетта в горах. Высокие результаты  в разделке обеспечили ей победу в командном зачёте.

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
 

2011 год в велоспорте
Спорт в Китае в 2011 году
Октябрь 2011 года